Assumption ist:
 Leibliche Aufnahme Mariens in den Himmel, Mariä Himmelfahrt, Assumptio Beatae Mariae Virginis, ein katholisches Dogma
 Mariä Aufnahme in den Himmel, Mariä Himmelfahrt, Assumptio Beatae Mariae Virginis, ein Festtag am 15. August

Assumption ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:
 Assumption (Illinois), im Christian County
 Assumption (Minnesota), im Carver County
 Assumption (Nebraska), im Adams County
 Assumption (Ohio), im Fulton County
 Assumption Parish, Verwaltungseinheit in Louisiana

Assumption steht außerdem für:
 Assomption (Seychellen), die englische Schreibweise einer Insel in den Seychellen
 sowie zahlreiche Kirchen des Englischsprachigen, siehe Mariä-Himmelfahrt-Kirche
 Assumption (Band), italienische Band
 Assumption Lake, See im Carver County, Minnesota
 Assumption Consolidated Oil Field, Ölfeld im Christian County, Illinois
 Assumption Commons, Park im Allegheny County, Pennsylvania
 Assumption Grotto Church Complex Historical Marker, Park im Wayne County, Michigan
 Assumption Roman Catholic Church Historical Marker, Park im Wayne County, Michigan
 Assumption State Wildlife Management Area, Park im Carver County, Minnesota

im NRHP gelistete Objekte:
 Assumption Greek Orthodox Church, in University City, Missouri, ID-Nr. 80004389
 Assumption of the Blessed Virgin Mary Church Complex, in Detroit, Michigan, ID-Nr. 91001020
 Assumption Parish Courthouse and Jail, in Napoleonville, Louisiana, ID-Nr. 97000057
 Assumption School, in St. Paul, Minnesota, ID-Nr. 75001005

Siehe auch:
 Assomption (frz..)
 Assumption University